Handstempel, gebruiksvoorwerp voor het plaatsen van afdrukken
 Poststempel
 Bandstempel, stempel voor (vergulde) afdruk op linnen of leren boekomslag
 Stempel (bouwkunde), een bouwkundige constructie of materieel
 Stempel (numismatiek), om munten te persen
 Stempel (plant), deel van een bloem
 Stempel (transport), onderdeel van een kraanwagen
 Stempelen (werkloosheid), het verkrijgen van een stempel door werklozen in een stempellokaal
 D. Stempel AG, een voormalige Duitse lettergieterij
 Brandstempel, een verhitte metalen stempel om vlees of hout te markeren

Personen:
 Floris Stempel (1877-1910), de eerste voorzitter van voetbalvereniging Ajax